Duas espécies de algas vermelhas:
Amphiroa verrucosa Kützing, 1843 - sinônimo de Amphiroa kuetzingiana Trevisan, 1845.
Amphiroa verrucosa  Lamouroux, 1816 - sinônimo de Metagoniolithon stelliferum (Lamarck) Ducker, 1979.

Desambiguação